Намбед (Немопат) — царь Персиды в середине I века.

Намбед был  в середине I века. Его отцом иранский учёный  предположительно, а авторы Ираники утвердительно называют Артаксеркса II. Непосредственным предшественником Намбеда на троне исследователи считают Пакора II. Таким образом, при Намбеде произошёл переход власти от потомков Вахшира к линии его старшего брата Артаксеркса II.

По замечанию Х. Резахани, возможно, самым примечательным нумизматическим нововведением Намбеда явилось появление на реверсе его монет звезды и полумесяца.

Преемником Намбеда стал его сын Напад.

Литература 
 Исследования
 Wiesehöfer J. KINGS OF PERSIS // Encyclopædia Iranica, 2009.
 Rezakhani K. Onomastica Persida: Names of the Rulers of Persis in the Seleucid and Arsacid Periods // Ancient Iranian Numismatics — in Memory of David Sellwood. — Mostafa Faghfoury, 2020. P. 131. — ISBN 978-1-949743-16-6.

Цари Персиды
Правители Азии I века